Инцидент с «Разъездным» () — произошедший в 1953 году инцидент со вторжением в территориальные воды Японии.

Ход событий 
Береговая охрана Японии получила информацию, что советское шпионское судно намеревается забрать агента, чуть ранее нелегально пересёкшего границу с Сахалина на Хоккайдо. Наперехват в районе Саруфуцу (район Тирайбэцу ()) был брошен патрульный катер.

2 августа был арестован сам агент, этнический японец Сандзиро Сэки, незаконно переброшенный чуть ранее с Сахалина, где тот жил с конца Второй мировой, в Вакканай.

8 августа катер береговой охраны засёк приблизившийся к побережью советский 19-тонный рыболовецкий траулер «Разъездной». При предъявлении требования остановиться экипаж открыл огонь, береговая охрана открыла огонь в ответ и, поскольку ответным огнём у «Разъездного» был перебит штуртрос, сумела захватить его. Весь экипаж судна (4 человека) во главе со капитаном Филиппом Памовичем Куликовым был арестован по обвинению в нарушении Закона об иммиграционном контроле. При обыске обнаружились при себе 200 тысяч иен и советские шифровки. После выдвижения обвинений в шпионаже капитану и шпиону 3 матросов были высланы назад.

19 февраля 1954 года окружной суд Асахикавы приговорил Куликова к заключению за нарушение иммиграционного законодательства, вышестоящий суд подтвердил что приговор не подлежит к обжалованию, но 28 февраля Куликова депортировали из Ономити на советском корабле. Об инциденте писали многие японские СМИ, такие как газеты Ёмиури Симбун, Хоккайдо Симбун, Асахи Симбун, Киодо Цусин, а тогдашний Главный комиссар Национального полицейского агентства Японии Нобуро Сайто заявлял, что признание Сэки доказывает существование крупной шпионской сети коммунистов в стране. СССР официально принёс извинения за инцидент.

Примечания 

Российско-японские отношения
Холодная война
Международные инциденты
Конфликты 1953 года
Август 1953 года
Политические скандалы СССР
1953 год в Японии
Политические скандалы Японии
1953 год в СССР